Poul Jensen (astronoom) Deens astronoom
 Poul Jørgen Jensen Deens scheidsrechter
 Poul Jensen (1899) (1899-1991) Deens voetballer
 Poul Jensen (1934) (1934-2022), Deens voetballer
 Poul Richard Høj Jensen (1944), Deens zeiler